Chatkal steht für:

 Chatkal, Fluss in Kirgisistan und Usbekistan, siehe Tschatkal
 Chatkalgebirge, Gebirgszug in Kirgisistan und Usbekistan, siehe Tschatkalgebirge
 Ugam-Chatkal-Nationalpark, Nationalpark in der usbekischen Provinz Taschkent
 Rajon Chatkal, Verwaltungsbezirk in Kirgisistan